Doloplazy, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
Doloplazy, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc